Burcardo es el nombre de los siguientes personajes:
Burcardo, (683-c.750), obispo de Wurzburgo, santo.
Burcardo I de Suabia, (855-911), duque.
Burcardo II de Suabia, (883-926), duque.
Burcardo III de Suabia, (915-973), duque.
Burcardo de Turingia, (m.908), duque.
Burcardo, margrave de Austria, (m.982).
Burcardo de Worms, (965-1025), obispo.